Yttretjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Yttretjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (8,84 ha)
Yttretjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (5,42 ha)
Yttretjärnen (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (5,93 ha)

Se även
Yttertjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn